Юрви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Юрвиль — в департаменте Вогезы;
 Юрвиль — в департаменте Кальвадос;
 Юрвиль — в департаменте Манш;
 Юрвиль — в департаменте Об.